Die 43. Squash-Weltmeisterschaft (offiziell PSA World Championships 2021-2022) der Herren fand vom 13. bis 22. Mai 2022 in der ägyptischen Hauptstadt Kairo statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2021/22. Parallel fand am selben Ort die Weltmeisterschaft der Damen statt.

Sieger der letzten Weltmeisterschaft war Ali Farag, der im Finale Mohamed Elshorbagy in vier Sätzen besiegt hatte. Farag und Elshorbagy erreichten beide erneut das Endspiel, in dem sich erneut Farag durchsetzte, diesmal mit 9:11, 11:8, 7:11, 11:9 mit 11:2. Für Farag war es der dritten Titelgewinn bei der Weltmeisterschaft, außerdem übernahm er durch den Erfolg und die gleichzeitige Halbfinalniederlage Paul Colls gegen Elshorbagy zum 1. Juni 2022 wieder die Führung in der Weltrangliste.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern. Die besten 56 Spieler qualifizierten sich automatisch über ihre Weltranglistenplatzierung, die besten 16 davon wurden gesetzt. Bis zu fünf Startplätze wurden über Qualifikationsturniere vergeben, zwei Startplätze konnte die World Squash Federation vergeben. Bei der Weltmeisterschaft wurden sechs dieser sieben Startplätze genutzt. Per Wildcard erhielten Seif Shenawy und Yassin Elshafei einen Startplatz im Hauptfeld.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei dem Turnier wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Die Beträge sind nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 550.000 US-Dollar.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierseite auf psaworldtour.com (englisch)

Einzelnachweise 

PSA World Tour 2021/22
2022
Squashturnier in Kairo